Нишка може да се отнася за:

 Влакно – естествено или изкуствено вещество, което е значително по-дълго, отколкото е широко
 Нишка (програмиране) – разклонени подпрограми на главната програма, които работят едновременно
 Нишка на Ариадна – способ за ориентиране при сложни обстоятелства
 Галактична нишка – най-големите познати структури във вселената
 Индианска нишка (изборна измама)

 нещо, свързано с град Ниш, Сърбия, например:
 Нишка баня – курорт, административен център на едноименната община, Нишавски окръг
 Нишка крепост – паметник в Ниш
 Нишка епархия
 Нишка операция